Corbeanca (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Corbeanca (Giurgiu), een plaats in het Roemeense district Giurgiu